Larche (Alpes-de-Haute-Provence)
 Larche (Corrèze)